Dwoisty Żleb – żleb w słowackich Tatrach Wysokich, odgałęzienie Doliny Wielickiej
 Dwoisty Żleb – żleb w polskich Tatrach Wysokich, odgałęzienie Doliny Rybiego Potoku